Бог в религии
 Единый Бог
 Ветхозаветный Бог
 Бог-Творец
 Бог-Слово
 Триединый Бог
 Бог Отец
 Бог Сын
 Бог Дух Святой
 Бог в исламе
 Бог в индуизме
 Бог-император Дюны
 Бог (Южный парк)
 «Бог» — ода Г. Р. Державина.
 Бог (река)
 Миллий бог — станция метро.

См. также 
 Статьи, начинающиеся с Бог
 Имена Бога
 Божество
 Божок
 Список египетских богов
 Список славянских богов